Саакадзе — грузинская фамилия.

Известные носители:

 Саакадзе, Георгий (1570—1629) — полководец, военный и политический деятель Грузинского царства Картли.
 Саакадзе, Иосиф Георгиевич (в монашестве Иоанн; ум. 1751) — архиепископ Мингрельской епархии Грузинского экзархата.